Инволю́ция (от  — свёртывание, завиток) — преобразование, которое является обратным самому себе. Часто дополнительно предполагается, что инволюция — это нетождественное отображение.

Определение

Функция  называется инволюцией, если  для всякого .

Свойства

Любая инволюция — это биекция.

Композиция  двух инволюций  и  является инволюцией тогда и только тогда, когда они коммутируют: .

Примеры

 , заданная на множестве целых , рациональных  или вещественных чисел ;
 простейшие инволюции на множестве вещественных чисел :
 , , , , , ;
  — дополнение множества, заданная для подмножеств некоторого универсального множества ;
  — логическое отрицание булевой алгебры;
 Среди движений плоскости есть два типа нетривиальных инволюций: центральная и зеркальная симметрии.
 Таким образом инволюции соответствуют прямым и точкам — основным объектам планиметрии. На этом наблюдении основана аксиоматика Бахмана.
 инверсия;
 комплексное сопряжение;
 преобразование Лежандра
Перестановка  является инволюцией, если , каждая инволюция является произведением непересекающихся транспозиций, например:
 .
Число инволюций в группе перестановок порядка  определяется по формулам:
  (рекуррентная формула),
 ,
(первые значения : 1, ).

Примечания 

Комбинаторика
Дискретная математика